Приз жюри́ () — третья по значимости награда Каннского кинофестиваля после «Золотой пальмовой ветви» и Гран-при, вручаемая фильму в основном конкурсе.

Лауреаты

Примечания

Ссылки 
 Каннский кинофестиваль: официальный веб-сайт
 Каннский кинофестиваль в Internet Movie Database

Списки фильмов
Каннский кинофестиваль